L'Ertsberg (littéralement la « montagne du minerai ») est un ancien piton rocheux d'environ  d'altitude découvert en 1936 dans la partie indonésienne de l'île de Nouvelle-Guinée par Jean Jacques Dozy. Il était principalement constitué de porphyre et contenait de grandes quantités de cuivre ainsi que des traces d'or. Il est à l'origine de la création du complexe minier d'Ertsber-Grasberg. Son exploitation a commencé en 1973 et, en 1988, le piton rocheux avait disparu et le gisement était pratiquement épuisé. Les activités minières se sont alors déplacées à quelques centaines de mètres au nord-ouest. Aujourd'hui, la mine qui le remplace abrite le lac Wilson, le déversoir de tous les métaux lourds utilisés pour l'extraction en amont, au Grasberg.

Mine de cuivre
Mine en Indonésie
Formation rocheuse
Conflit en Papua